Zierz ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Zierz (1913–1971), deutscher Dermatologe
 Stephan Zierz (* 1954), deutscher Neurologe